Аландо Форест Такер (; род. , Джолит, Иллинойс, США) — американский профессиональный баскетболист и музыкант.

Карьера 
Такер начал свою профессиональную карьеру, выступая за школьную команду Локпорт Тауншип Хай Скул, где набирал в среднем 21 очко за игру, делал 7 подборов и более 5 результативных передач. Затем он в течение 5 лет играл за университетскую команду «Висконсин Бадгерс». За эти годы он набрал 2147 очков и стал самым результативным игроком за всю историю университета.

В 2007 году Такер перешёл в команду НБА «Финикс Санз», где провёл 3 сезона. В первом сезоне Такер играл и за фарм-клуб, где в среднем набирал более 20 очков и делал около 9 подборов.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Ссылки 
 Профайл игрока на официальном сайте БК Локомотив-Кубань
 Статистика игрока на официальном сайте ПБЛ
 Madison Times interviews Alando Tucker
 ESPN Player Card
 Profile from uwbadgers.com

Баскетболисты США
Игроки «Висконсин Бэджерс» (баскетбол)
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Айова Энерджи»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Гран-Канария»
Игроки «Техас Лэджендс»
Игроки БК «Нанси»
Игроки БК «Маккаби» Кирьят-Гат